Кујамекалко Виља де Зарагоза има више значења:

 Општина Кујамекалко Виља де Зарагоза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Кујамекалко Виља де Зарагоза (Кујамекалко Виља де Зарагоза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику